RAID — избыточный массив из двух или более самостоятельных дисковых устройств.
 RAID — американский беспилотный привязной разведывательный аэростат.
 Raid (торговая марка) — торговая марка, под которой выпускаются средства для борьбы с насекомыми.
 Raid — объединение нескольких команд по 5 игроков до 40 человек в MMORPG World of Warcraft.
 RAID — спецподразделение полиции Франции.